Ride of Steel (Darien Lake)
 Ride of Steel (Six Flags America)